Marielund (Haparanda), een dorp in de Haparanda (gemeente) in Zweden;
Marielund, een wijk in Norrköping.
Marielund (Uppsala), een dorp in de gemeente Uppsala in Zweden
Behalve dit dorp zijn er nog 200 plaatsaanduidingen binnen Zweden met deze naam. Deze doorverwijspagina zal moeten groeien in de loop der jaren.